

Топоніміка

Резерв — місто, штат Канзас
 Резерв — селище, штат Нью-Мексико
 Резерв Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсільванія
 Резерв — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Резерв — переписна місцевість, штат Монтана
 Резерв — переписна місцевість, штат Вісконсин

Військова справа 
 Військовий резерв
 Ополчення
 Резерв Ставки ВГК
 Головнокомандування Вермахту «Резерв»
 Резерв Флоту (Велика Британія)
 Резервний фронт
 Сховища резервного воєнного майна

Див. також 
 Резервне копіювання
 Резервна валюта
 Резервування (техніка)
 Резервний фонд